Maidstone steht für
 Maidstone, Hauptstadt der Grafschaft Kent in England
 Maidstone (Saskatchewan), Kleinstadt (Town) in Saskatchewan, Kanada
 Maidstone (Vermont), Stadt im US-Bundesstaat Vermont
 Maidstone United, Fußballklub
 Borough of Maidstone, Verwaltungsbezirk in England
 Maidstone (Schiff)
 Maidstone (Victoria), ein Vorort von Melbourne

Maidstone ist der Namenszusatz von
 Ralph of Maidstone († 1245), Bischof der englischen Diözese Hereford

Maidstone ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Maidstone († 1317), englischer Geistlicher, Bischof von Worcester

Siehe auch:
 Maidstone Manor Farm